Familles Huguet

 Carmen González Huguet (née en 1958), poétesse salvadorienne ;
 Charles-Louis Huguet de Sémonville (1758-1839), homme politique et diplomate français ;
 David Huguet (14?-1438), architecte du monastère de Batalha au Portugal ;
 Edmond Huguet (1863-1948), linguiste et professeur d'université français ;
 François Huguet (16?-1738?), architecte français ;
 Jean-François Huguet (1679-1749), fils du précédent, architecte et dessinateur français ;
 Guy Huguet (1923-1991), footballeur français ;
 Hervé Huguet (13?-1436), évêque de Saint-Brieuc ;
 Hugues Lallement (avant 1520-vers 1570), sculpteur donné comme étant également nommé Huguet ;
 Jean Huguet (1860-1936), homme politique français ;
 Jean Huguet (1925-2006), romancier, essayiste, critique littéraire, traducteur et éditeur français ;
 Jacques-Antoine Huguet (1751-1819), homme politique français ;
 Manuel Huguet (1918-1995), coureur cycliste français ;
 Marc-Antoine Huguet (1757-1796), homme d'Église et homme politique français ;
 Nicolas Huguet (né en 1976), skipper français ;
 Paul Huguet (19?-), céiste français ;
 
 Raymond Huguet (1938-2022), coureur cycliste français ;
 Sylvie Huguet (née en 1946), écrivaine française ;
 Victor Huguet (1835-1902), peintre français ;
 Yann Huguet (né en 1984), coureur cycliste français.
Homonymie de patronyme